Энвер Аблаев:
 Аблаев, Энвер Мустафаевич (1911—1987) — военный врач, начальник санитарной службы, гвардии майор.
 Аблаев, Энвер Назимович (род. 1977) — узбекский и украинский фристайлист.